Sibley ist der Familienname folgender Personen:

 Alden K. Sibley (1911–1999), US-amerikanischer Militär, Generalmajor der United States Army
 Alexander H. Sibley (1817–1878), US-amerikanischer Unternehmer, Präsident der Silver Islet Mining Company
 Amber Sibley, Maskenbildnerin
 Antoinette Sibley (* 1939), englische Primaballerina
 Charles Sibley (1917–1998), US-amerikanischer Ornithologe und Molekularbiologe
 Celestine Sibley (1914–1999), US-amerikanische Autorin und Journalistin
 Cyril William Sibley (1923–1945), britischer Flieger der Royal Air Force
 Frank Noel Sibley (1923–1996), englischer Philosoph
 Harper Sibley (1885–1959), US-amerikanischer Geschäftsmann

 Hiram Sibley (1807–1888), US-amerikanischer Industrieller und Philanthrop
 Jonas Sibley (1762–1834), US-amerikanischer Politiker
 Joseph C. Sibley (1850–1926), US-amerikanischer Politiker
 Kelly Sibley (* 1988), englische Tischtennisspielerin
 Louie Sibley (* 2001), englischer Fußballspieler
 Mark H. Sibley (1796–1852), US-amerikanischer Politiker
 Mulford Q. Sibley, US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Pazifist
 Solomon Sibley (1769–1846), US-amerikanischer Politiker und Richter

Sibley ist der Name folgender Orte:
 Sibley (Illinois), Ortschaft im US-Bundesstaat Illinois
 Sibley (Iowa), Stadt im US-Bundesstaat Iowa
 Sibley (Louisiana), Stadt im US-Bundesstaat Louisiana
 Sibley (Mississippi), Ortschaft im Adams County, Mississippi, Vereinigte Staaten
 Sibley (Missouri), Ortschaft im US-Bundesstaat Missouri
 Sibley (North Dakota), Stadt im US-Bundesstaat North Dakota
 Sibley County (Minnesota), County im US-Bundesstaat Minnesota
 Sibley Peninsula, Halbinsel in der kanadischen Provinz Ontario

Sibley bezeichnet:
 Sibley-Ahlquist-Taxonomie, eine Neuklassifikation der Vogelfamilien
 Sibley Memorial Hospital, ein Krankenhaus in Washington, D.C., USA
 Sibley Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Sibley-Curtiss Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Sibley Railroad Bridge, Eisenbahnbrücke über den Missouri River